Vesterbro (vestlige brolagte vej) henviser til en række danske gader eller bydele, hvoraf nogle er vist herunder:

 Vesterbro (København)
 Vesterbro (Odense)
 Vesterbro (Ubby)
 Vesterbro (Aalborg)
 Vesterbro (Aarhus)

Andet
 Vesterbro (film) – en dansk film fra 2007 af Michael Noer.